Commons Daemon, anteriormente conhecido como JSVC, é uma biblioteca de software Java pertencente ao Apache Commons Project.

Daemon fornece um meio portátil para iniciar e parar uma Máquina Virtual Java (JVM) que está executando aplicativos do lado do servidor. Tais aplicações geralmente possuem requisitos adicionais em comparação com aplicativos do lado do cliente. Por exemplo, o recipiente de servlet Tomcat 4 precisaria serializar sessões e desligar aplicativos da web antes do processo JVM terminar.
Daemon compreende 2 partes: uma biblioteca nativa escrita em C que interage com o sistema operacional e a biblioteca que fornece a Daemon API, escrita em Java.
Existem duas maneiras de usar o Commons Daemon: implementando a interface daemon ou chamando uma classe que fornece os métodos necessários para o daemon. Por exemplo, o Tomcat-4.1.x usa a interface daemon e o Tomcat-5.0.x fornece uma classe cujos métodos são chamados diretamente pela JSVC.

Apache Software Foundation